Acquanegra se poate referi la:

 Acquanegra Cremonese, comună în Provincia Cremona, Italia
 Acquanegra sul Chiese, comună din provincia Mantova, Italia